Moviment Independent Popular, partit polític històric de Luxemburg
 Moviment Indígena Pachakuti, partit polític de Bolívia
 Ministeri d'Instrucció Pública o ministeri d'Educació d'Espanya des de 1900 a 1939 
 MIP TV , mercat anual de continguts audiovisuals, celebrat a Canes (França)
 Malaltia inflamatòria pelviana, malaltia infecciosa de l'aparell reproductor femení intern
 Mobile Internet Protocol  o IP mòbil, protocol de comunicació que permet canviar de xarxa amb el telèfon mòbil, mantenint l'adreça IP
 Mixed Integer Programming  o programació mixta entera, cas de programació lineal en què hi intervenen tant variables enteres com contínues
 Multum In Parvo  o mipmap, col·lecció d'imatges en mapa de bits que intervenen en els gràfics 3D per ordinador
 Macrophage-Inflammatory Protein  o proteïna inflamatòria de macròfag, citocina que actua com a pirogen endogen
 Mega-frame Initialization Packet, paquet usat per a la sincronització en transmissió de dades per xarxa de freqüència única 
 Matriu interprismàtica, material existent entre els prismes d'esmalt d'una dent